2U steht für:

 2U (Band), Teilnehmer für Norwegen am Junior Eurovision Song Contest 2003
 2U (Lied), ein Lied von David Guetta und Justin Bieber aus dem Jahr 2017
 Adler Favorit 2U, Typ eines Personenkraftwagens von 1929
 AtlasGlobal, ehemaliger IATA-Code (jetzt KK), türkische Fluggesellschaft
 Karat (Fluggesellschaft), ehemaliger IATA-Code (jetzt V2), russische Fluggesellschaft
 Sun d’Or, IATA-Code, israelische Fluggesellschaft
 eine Trainingsausrüstung für Artilleriesysteme, siehe GRAU-Index#2 – Artilleriewaffen und Raketensysteme der Landstreitkräfte

2U